Thryogenes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernest Marie Louis Bedel 1884. Enligt Catalogue of Life ingår Thryogenes i familjen Erirhinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen vivlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Thryogenes